Блохи́н — русская фамилия; женская форма — .

Блохин

А

Б 
 Блохин, Борис Яковлевич (1877—1919) — русский военный деятель и педагог, герой Первой мировой войны,

В 
 Блохин, Валерий Маратович (род. 1956) — советский и российский художник.
 
 Блохин, Виктор Алексеевич (1922—1944) — Герой Советского Союза.

Е

З 
 Блохин, Зот Зотович (ок. 1823 — не ранее 1867) — екатеринбургский купец и городской голова.

И 
 Блохин, Иван Иванович (1917—1948) — Герой Советского Союза.

К

Л 
 Блохин, Леонид Гаврилович (1921—1982) — советский изобретатель, партийный деятель, депутат, участник советско-финской и Великой Отечественной войн.

М 
 Блохин, Макар Елизарович (1740—?) — тверской купец, домовладелец, городской политик.

Н

О

П 
 Блохин, Пётр Александрович (1880—?) — русский военачальник, генерал-майор.

С 
 Блохин, Семён Васильевич (1899—1956) — советский военный разведчик.

Ф 
 Блохин, Фёдор Тимофеевич (1903—1974) — сапёр, Герой Советского Союза.

Ю



См. также 
 Блохино
 Блохины 
 Улица Блохина
 Блохинцев